Сан Фелипе Усила има више значења:

 Општина Сан Фелипе Усила (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Фелипе Усила (Сан Фелипе Усила, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику